Скураті́вський (Скуратовський) — українське та польське прізвище. Відомі носії:

Скуратівський 
 Скуратівський Вадим Леонтійович (1941) — український мистецтвознавець, історик, літературознавець, публіцист.
 Скуратівський Василь Тимофійович (1939–2005) — український народознавець, письменник, видавець.
 Скуратівський Ростислав Васильович (1988) — громадський діяч.
 Скуратівський Юрій Євгенович — полковник Збройних сил України, лікар-анестезіолог, начальник клініки невідкладної медичної допомоги, учасник російсько-української війни.

Скуратовський 
 Скуратовський Анатолій Кирилович (* 1942) — радянський та український вчений у галузі технології машинобудування, кандидат технічних наук, доцент.
 Скуратовський Василь Павлович (1925—1987) — радянський та український архітектор, лауреат Шевченківської премії.
 Скуратовський Віктор Васильович (* 1974) — український кліпмейкер та рок-музикант, бас-гітарист гурту «Друга Ріка».
 Скуратовський Михайло Васильович (* 1953) — український дипломат.
 Скуратовський Олександр Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скуратовський Сергій Іванович (* 1971) — народний депутат України VIII скликання.

Українські прізвища
Польські прізвища